Oasis (engelsk for oase) kan være flere ting:

 Oasis – en engelsk rockgruppe
 Oasis (materiale) – et materiale til blomsterdekorationer
 Oasis-klassen – en skibsklasse
 MS Oasis of the Seas – et krydstogtskib